Megilla (hebräisch מגילה) bezeichnet eine Buchrolle. Im engeren Sinne ist damit gemeint:

 eine der fünf Megillot
 ein Traktat der Mischna, siehe Megilla (Mischnatraktat)